Riegger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Riegger (* 1962), deutscher Politiker (CDU) und Landrat des Landkreises Calw
 Josef Anton von Riegger (1742–1795), österreichischer Jurist und Historiker
 Manfred Riegger (* 1967), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Paul Joseph von Riegger (1705–1775), österreichischer Jurist und Staatskirchenrechtslehrer
 Wallingford Riegger (1885–1961), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Rieger
 Rieker (Begriffsklärung)